Жена — многозначный термин.
 Жена (супру́га) — женщина по отношению к мужчине, состоящему с ней в браке, то есть к мужу. Замужняя женщина — находящаяся замужем.
 Литература
 «Жена» — рассказ А. П. Чехова, написанный в 1892 году.
 Фильмы
 «Жена» () — немая чёрно-белая драма, Российская империя, 1915, реж. Ян Павловский.
 «Жена» — драма, 1927, СССР, реж. Михаил Доронин.
 «Жена» — фильм-спектакль, 1977, СССР, реж. Юрий Маляцкий, по одноимённому рассказу А. П. Чехова.
 «Жена» () — чёрная комедия, США, 1995, реж. Том Нунен.
 «Жена» () — драма, 2017, Великобритания, Швеция, США, реж. Бьёрн Рунге.
 Топология
 Жена — коммуна во Франции.

См. также 
 Жена путешественника во времени
 Жена священника
 Жена фермера